No Way Out (1950), een Amerikaanse film uit 1950 met onder andere Sidney Poitier
 No Way Out (1987), een Amerikaanse film uit 1987 met onder andere Kevin Costner en Gene Hackman
 WWE No Way Out, een worstelevenement geproduceerd door World Wrestling Entertainment (WWE)
 No Way Out (album), een album van Puff Daddy & the Family